Curious är en parfym av sångerskan Britney Spears och Elizabeth Arden som släpptes i september 2004. Den är Spears första doft. Den har även fått två uppföljare, Curious: In Controll och Curious Heart.

Parfym